Gomez ou Gómez est un nom propre qui peut désigner :

Nom propre 
Gomez ou Gómez (variantes : Gomis, Gomiz) est un nom d'origine  très fréquent. Il s'agit du cinquième patronyme le plus répandu en Espagne. Ce patronyme espagnol se confond avec le patronyme français Gomez (se lisant /-e/ et non /-εz/ et /-εθ/), jadis localisé dans le Nord de la France.

Personnalités portant ce patronyme

A 
 Agustín Gómez Morato (1879-1952), général espagnol ;
 Agustín Gómez Pagóla (1922-1975), footballeur soviétique ;
 Alain Gomez (né en 1938), haut fonctionnaire et industriel français ;
 Alexander Gómez (né en 1990), coureur cycliste vénézuélien ;
 Alejandro Gómez (1908-2005), homme politique argentin ;
 Alejandro Gómez (1967-2021), coureur de fond espagnol spécialisé dans le marathon et le cross-country ;
 Alicia Gómez (née en 1986), footballeuse espagnole ;
 Ana Botella Gómez, (née en 1958), femme politique espagnole ;
 Ana Sofía Gómez (née en 1995), gymnaste artistique guatémaltèque ;
 Antoine Gomez (1927-2010), coureur cycliste français ;
 Andrés Gómez (né en 1960), joueur équatorien de tennis ;
 Ángel Antonio Berni Gómez (1931-2017), footballeur paraguayen.

B 
 Begoña Gómez (née en 1964), judokate espagnole.

C 

 
 Cédric Gomez (né en 1983), joueur français de basket-ball ;
 Concha Gómez, mathématicienne italienne et cubano-américaine ;
 Cristina Gómez (née en 1998), joueuse de squash espagnole.

D 
 
 David Ramirez-Gomez (1981-), artiste vivant et travaillant au Danemark.
 Derlis Gómez (né en 1972), footballeur paraguay.

E 
 Edén Pastora Gómez (1937-2020), chef de guérilla nicaraguayen et homme politique du FSLN ;
 Emili Gómez Nadal (1907-1994), historien espagnol; 
 Emilio Gómez Muriel (1910-1985), scénariste, réalisateur et producteur mexicain ;
 Ernesto Gómez Cruz (né en 1933), acteur mexicain ;
 Esteban Gómez (1483-1538), explorateur et cartographe, compagnon de Magellan ;
 Eugenio Gómez Mir (1877-1938), peintre espagnol.

F 
 Fabio Gómez (né en 1965), joueur argentin de rugby à XV ;
 Felipe Gómez de Valencia (1634-1694), peintre baroque espagnol ; 
 Fernando Gómez García (1847-1897), dit El Gallo, matador espagnol ;
 Francisco Goméz de Sandoval y Rojas (1552-1625), duc de Lerme, favori de Philippe III d'Espagne, ministre, et premier des validos ;
 Francisco Gómez-Jordana Sousa (1876-1944), militaire, homme politique et diplomate espagnol ;
  Francisco Sánchez Gomez (1947-2014) plus connu sous le nom de scène de Paco de Lucía, guitariste espagnol ;
 Francisco Torrella Gómez, coureur cycliste amateur espagnol ;
 Freddy Gomez (1950-), historien et éditeur libertaire français.

G 
 
 Gumersindo Gómez (1907-1980), footballeur bolivien ;

H 
 Helios Gómez (1905-1956) peintre et dessinateur antifasciste espagnol, prisonnier célèbre de la prison Model de Barcelone ;

I 
 Ian Gomez (né en 1964), acteur américain ;
 Isidoro de María Gómez (1815-1906), écrivain et diplomate uruguayen ;
 Iván Gómez (1997-), footballeur argentin ;

J 
 Jaime Gomez (né en 1965), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 
 Jean-Paul Gomez (né en 1945), athlète français ;
 
 Jewelle Gomez (née en 1948), poétesse et romancière américaine ;
 
 Joshua Gomez (né en 1975), acteur américain ;
 Josué Gómez (né en 1998), coureur cycliste espagnol ;

L 
 Laura Gómez Ropiñón (née en 1984), judokate espagnole ;
 Léopold Gomez (1896-?), scénariste français ;
 Luis Ernesto Pérez Gómez, footballeur mexicain né en 1981.

M 
 Madeleine-Angélique de Gomez (1684-1770), romancière française ;
 Manuel Báez Gómez (1905-1926), dit Litri, matador espagnol ;
 Manuel Gómez (1859-1922), clarinettiste espagnol et membre fondateur de l'orchestre symphonique de Londres ;
 Manuel Gomez (né en 1956), artiste, créateur de décors et réalisateur belge ;
 Manuel Gómez-Moreno (1870-1970), archéologue, historien de l'art et écrivain espagnol ;
 Marc Gomez (né en 1954), coureur cycliste français ;
 Marcial Gómez Parejo (1930-2012), peintre et illustrateur andalou ;
 Margarita Gómez-Acebo (1934-), épouse du roi déchu Siméon II de Bulgarie ;
 María Josefa Acevedo de Gómez (1803-1861), romancière colombienne;
 Mario Gómez (né en 1985), footballeur allemand d'origine espagnole ;
 Máximo Gómez (1836–1905), personnalité de la guerre d'indépendance cubaine ;
 Michael Gomez (né en 1977), boxeur irlandais ;
 Michel Gomez (né en 1951), entraîneur français de basket-ball ;
 Michelle Gomez (1966-), actrice britannique ;
 Michelle Gómez (1992-), mannequin colombienne ;
 Melissa Ortiz-Gomez (née en 1982), danseuse allemande ;
 
 Miguel Mariano Gómez (1889-1950), homme politique cubain ;
 Montserrat Calleja Gómez (1972-), physicienne espagnole.

N 
 Nery Santos Gómez (1965-), écrivaine américano-vénézuélienne ;
 Nick Gomez (né en 1963), réalisateur, scénariste et acteur américain ;
 Nick Gomez (né en 1978), acteur américain ;
 Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), moraliste colombien.

O 
 Óscar Gómez Sánchez (1934-2008), footballeur péruvien.

P 
 Pablo Gomez Cora (né en 1976), joueur argentin de rugby à XV ;
 Paulino Gómez (1889-1977), homme politique espagnol ;
 Pierre-Yves Gomez (né en 1960), économiste français et chercheur en gestion.

R 
 Rafael Calleja Gómez (1870-1938), compositeur espagnol de zarzuelas ;
 Rafael Gómez Nieto (1921-2020), militaire républicain espagnol, héros de la libération de Paris.
 Rafael Gómez Ortega (1882-1960), dit El Gallo, matador espagnol ;
 Rick Gomez (né en 1972), acteur américain ;
 Ronald Gómez (né en 1991), coureur cycliste colombien ;
 Rónald Gómez (né en 1975), footballeur costaricien ;
 Roxana Gómez (née en 1999), athlète cubaine ;
 Rubén Darío Gómez Bedoya (1940-2010), coureur cycliste colombien.

S 
 Santiago Rodríguez-Miranda Gómez (1940-), homme politique et homme d'affaires espagnol ;
Sara Gómez ou Sarita Gómez (1942-1974), réalisatrice africaine-cubaine
 Scott Gomez (né en 1979), joueur américain de hockey sur glace ;
 Sebastián Gómez (1646-vers 1682), peintre espagnol ;
 Sebastián Gómez (1983-), footballeur international andorran d'origine uruguayenne
 Selena Gomez (née en 1992), chanteuse et actrice américaine ;
 Sergio Gómez (né en 2000), footballeur espagnol ;
 Stéphane Gomez (né en 1976), nageur français.

T 
 Tadeo Gomez (1902-1986), ouvrier spécialisé dans la fabrication de guitares ;
 Thierry Gomez (1963-), homme d’affaires français ;
 
 Thomas Gomez (1905-1971), acteur américain ;
 Tony Gomez, homme d'affaires et chef d'entreprise français.

V 
 Valentín Gómez Farías (1781–1858), homme politique mexicain ;
 Vincent Gomez (né en 1984), homme de théâtre québécois ;
 Virgilio Zapatero Gómez (1946-), universitaire et homme politique espagnol.

Y 
 Yelko Gómez (né en 1989), coureur cycliste panaméen ;
 Yohan Gomez (né en 1981), footballeur français.

Toponyme 

 Laguna de Gómez, surface d'eau située en Argentine, dans le partido de Junín de la province de Buenos Aires ;
 Parc naturel Laguna de Gómez ;
 île Sala y Gómez, petite île inhabitée de l'Océan Pacifique, appartenant au Chili ;
 Gómez, municipalité du Venezuela ;
 Capitale Gómez, une des cinq divisions territoriales et statistiques dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Gómez dans l'État de Nueva Esparta ;
 Luis Alberto Gómez, une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Atures dans l'État d'Amazonas.

Œuvres 

 Gomez et Tavarès, film français de Gilles Paquet-Brenner sorti en 2003 ;
 Gomez vs Tavarès, film français réalisé par Gilles Paquet-Brenner et Cyril Sebas et sorti en France en 2007.

Saint et pseudonyme 

 Gomez († 852) ou Gumesinde, martyr à Cordoue en Espagne, avec saint Abdallah  ou Dieudonné ;
 Gomez, nom de guerre de Wilhelm Zaisser (1893–1958), général républicain pendant la Guerre d'Espagne.

Divers 
Gomez peut aussi désigner :
 Gomez, groupe de musique.

Références

Liens externes 
 

Patronyme hispanique
Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme